Der Barcelona-Marathon (katalanisch Marató de Barcelona) ist ein Marathon in Barcelona, der seit 1978 im März stattfindet.

Strecke 
Die Strecke ist ein Rundkurs mit Start und Ziel auf der Plaça d'Espanya unterhalb des Montjuïc. Zunächst geht es in Richtung Norden zum Camp Nou, dem Stadion des FC Barcelona. Kurz danach biegt man zum ersten Mal für ein kurzes Stück auf die Avinguda Diagonal ein, auf der man stadteinwärts läuft, bevor man sich wieder in die Nähe des Startgeländes begibt. Hier ist der parallel gestartete 10-km-Lauf zu Ende, während die Marathonläufer auf die Gran Via de Los Corts einbiegen und nun die Eixample durchqueren. Nach drei Kilometern geht es links in den Passeig de Gràcia, vorbei an der Casa Batlló und der Casa Milà, beide von Antoni Gaudí erbaut.

Nach einem weiteren Stück auf der Avinguda Diagonal geht es zu zwei weiteren Bauwerken des Modernisme, zunächst nach Norden zum Hospital de Santa Creu i Sant Pau von Lluís Domènech i Montaner und von dort über die Avinguda Gaudí zur Sagrada Família, die ebenso wie das Hospital de Sant Pau zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Kurz nach der Halbmarathonmarke wird die Torre Agbar erreicht und, nach einer weiteren Schleife durch den Ostteil der Eixample und auf der Avinguda Diagonal, bei km 30 das Gebäude des Forums der Kulturen von 2004. Von dort geht es nun westwärts in Richtung Stadtzentrum, zunächst an der Estació de França und am Zoo im Parc de la Ciutadella vorbei, dann durch den Arc de Triomf und auf die Plaça de Catalunya.

Nun geht es durch die Barri Gòtic zur Kathedrale an der Plaça de la Seu und über die Plaça Sant Jaume mit dem Palau de la Generalitat und der Casa de la Ciutat auf den südlichen Teil der Rambla, über die man auf die Kolumbussäule zuläuft. Von dort geht es über eine Schleife durch den Stadtteil Sant Antoni zum Ziel auf der Plaça de Espanya.

Geschichte 
Die Veranstaltung, die ursprünglich Marató de Catalunya hieß, fand in den ersten beiden Jahren in Palafrugell statt.

Der Kurs war lange Zeit ein Punkt-zu-Punkt-Kurs mit Start in Mataró und Ziel in Barcelona. Eine ähnliche Strecke wurde auch beim Marathon der Olympischen Sommerspiele 1992 gelaufen. Wie bei diesem lag in den Jahren darauf das Ziel im Estadi Olímpic Lluís Companys auf dem Montjuïc, dann aber entschied man sich doch dafür, den Läufern diesen letzten Anstieg zu ersparen.

2001 wurde der Marathon vollständig in die Innenstadt Barcelonas verlegt. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Stadtverwaltung wurde die Veranstaltung 2005 abgesagt und stattdessen im Umland ein Marató del Mediterrani ausgerichtet. 2006 wurde dann die Stadt Barcelona in die Organisation eingebunden und der Marathon wieder in die Innenstadt geholt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:05:53 h, Yihuniligne Adane (ETH), 2022
 Frauen: 2:23:11 h, Meseret Debeko (ETH), 2022

Siegerliste 
Quellen: Miquel Pucurull, ARRS, AIMS, Veranstalter-Homepage

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Barcelona-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Laufbericht vom Barcelona-Marathon 2011 auf laufspass.com
 
 Laufberichte vom Barcelona-Marathon auf marathon4you.de
 Laufbericht vom Barcelona-Marathon 2006 auf laufen.welcheinglueck.de (mit vielen Fotos)
 Laufbericht vom Barcelona-Marathon 2016 auf josebbueno.de

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Spanien
Marathon
Erstveranstaltung 1978